Илирское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Илир.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1691 человек, в том числе 855 мужчин и 836 женщин.

Населённые пункты 
 село Илир
 деревня Карай
 деревня Кардой
 посёлок Луговой

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области